Думбравешти има више значења:

 Думбравешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Думбравешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Думбравешти (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији